Джо́рдон () — английское имя и фамилия.

Фамилия 
  (род. 1965) — английский актёр телевидения.
 Джордон, Фил (1933—1965) — американский баскетболист.

См. также 
 Иордан (значения)
 Дело Тельмы Джордон